Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2008. Für das Grand-Slam-Turnier qualifizierten sich vier Paarungen, welche die beiden Qualifikationsrunden erfolgreich überstanden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 23. Juni 2008 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierdraw Herrendoppel-Qualifikation 2008 (englisch)

Herrendoppel
2008